E lletra de l'alfabet llatí
 Escriptori Enlightenment
 El kana え del japonès 
 Nombre e base dels logaritmes neperians.
 Е, lletra de l'alfabet ciríl·lic, present als alfabets rus, bielorús, ucraïnès, búlgar i macedònic